Региональный европейский чемпионат Формулы в сезоне 2021 стал третьим сезоном в истории чемпионата и первым после объединения с Еврокубком Формулы-Рено. Является чемпионатом по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами проводящийся по правилам «Формулы Regional» на территории Европы. Все участники выступают на болидах Tatuus T-318.

Швейцарец Грегуар Соси досрочно завоевал чемпионский титул за три гонки до конца чемпионата. Француз Айзек Хаджар стал лучшим новичком сезона. Команда  завоевала чемпионский титул среди команд.

Команды и гонщики 
Изначально, на новый сезон было заявлено 13 команд, однако команда  впоследствии снялась с чемпионата, а также команда G4 Racing заменила команду . Команды имеют право выставить три автомобиля, дополнительный четвёртый автомобиль команда имеет право выставить только в случае, если его будет управлять женщина-гонщица.

(R) — новичок

(F) — женщина-гонщица

(G) — гостевое выступление (Уайлд-кард)

Календарь 
Предварительная версия календаря была опубликована 7 декабря 2020 года. Она включала 10 этапов, два из которых планировались в качестве гонок поддержки Формулы-1. После объединения с Еврокубком Формулы-Рено, Региональный европейский чемпионат стал использовать его расписание уик-энда, содержащий две гонки, длительностью 30 минут плюс дополнительный круг.

Изменения в календаре по ходу сезона 
 Из-за изменения календаря FIA WEC в марте 2021 года, первый этап на Спа-Франкоршам 24-25 апреля был заменён на Имолу 17-18 апреля, который прошёл в дни Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Позже было объявлено, что этап на Спа-Франкоршам состоится 24-25 июля.
 Этап на Нюрбургринге 7-8 августа был отменён из-за последствий наводнений, он был заменён этапом на Трассе имени Риккардо Тормо 25-26 сентября.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Региональный европейский чемпионат Формулы
2021 год в автоспорте
Сезоны Регионального европейского чемпионата Формулы
Сезоны формульных гонок
Формула 3 в сезоне 2021